Lüchinger steht für:
 Lüchinger + Schmid, ein Schweizer Lebensmittelhandel- und Produktionsunternehmen

Lüchinger ist der Familienname folgender Personen:

 Arnulf Lüchinger (* 1941), schweizerisch-niederländischer Architekt und Autor
 Corinne Widmer Lüchinger (* 1974), Schweizer Juristin und Hochschullehrerin 
 Gabriel Lüchinger (* 1992), Schweizer Fußballspieler
 Hans Georg Lüchinger (1927–2009), Schweizer Politiker und Rechtsanwalt
 Nadine Lüchinger (* 1978), Schweizer Filmproduzentin
 Nicolas Lüchinger (* 1994), Schweizer Fußballspieler
 René Lüchinger (* 1958), Schweizer Journalist und Publizist
 Simon Lüchinger (* 2002), liechtensteinischer Fußballspieler
 Thomas Lüchinger (* 1953), Schweizer Filmemacher